Hodkovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Hodkovice nad Mohelkou, Stadt im Okres Liberec
Zlatníky-Hodkovice, Gemeinde im Okres Praha-západ
Hodkovice, Ortsteil von Zlatníky-Hodkovice, Okres Praha-západ
Hodkovice (Jívka), Grundsiedlungseinheit von  Jívka, Okres Trutnov